Pratap Singh ist der Name folgender Personen:

 Pratap Singh (1540–1597), indischer Herrscher
 Pratap Singh (Amber) († 1803), indischer Herrscher
 Pratap Singh (Alirajpur) († 1818), indischer Herrscher
 Pratap Singh (Jammu und Kaschmir), indischer Herrscher 
 Pratap Singh (Idar) (1845–1922), indischer Herrscher
 Pratap Singh (Nabha) (* 1919), indischer Herrscher
 Pratap Singh (Schiedsrichter) (* 1971), indischer Fußballschiedsrichter
 Pratap Singh Gill (1916–2000), indischer Politiker
 Pratap Singh Kairon, indischer Politiker
 Pratap Singh Prabhakar Bahadur (1775–1791), indischer Herrscher
 Pratap Singh Rao Gaekwad, indischer Herrscher
 Pratap Singh Shah († 1777), König von Nepal
 Pratap Singh II., indischer Herrscher
 Aditya Pratap Singh Deo, indischer Herrscher
 Bhan Pratap Singh (1847–1899), indischer Herrscher
 Bhanu Pratap Singh (1917–2006), indischer Politiker
 Kanwar Ram Pratap Singh, indischer Diplomat
 Raghuraj Pratap Singh (* 1968), indischer Politiker
 Rajkumar Pratap Singh (1731–1774), indischer Herrscher

 Sawai Pratap Singh (1764–1803), indischer Herrscher
 Shankar Pratap Singh (1918–1956), indischer Herrscher
 Tej Pratap Singh, indischer Politiker
 Uday Pratap Singh, indischer Politiker
 Vindhja Pratap Singh (1888–1967), indischer Politiker
 Vishwanath Pratap Singh (1931–2008), indischer Politiker